Bijelnik je mjesto u Sisačko-moslavačkoj županiji, administrativno u sastavu grada Petrinje, smješteno južno od grada.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 1991. godine mjesto Bijelnik je imalo 202 stanovnika.

Po popisu iz 2001. godine ovo naselje je imalo ukupno 62 stanovnika.

Predsjednik Mjesnog odbora Blinja-Moštanica, u kojeg pripada i mjesto Bijelnik, od 2007. godine je Mile Zubanović.

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji
Petrinja